Вилле́р-ле-Сек () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Норуа-ле-Бур. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70563.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 6 км к юго-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 528 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 357 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 274 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 78,8 %). Из 274 активных жителей работали 263 человека (132 мужчины и 131 женщина), безработными было 11 (3 мужчины и 8 женщин). Среди 83 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 51 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1979 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона